Larry Smith peut désigner :
 Larry Smith (1951-), joueur canadien de football et homme d'affaires ;
 Larry Smith (1958-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.